Géza es un nombre propio masculino de origen húngaro, cuyo significado es incierto. En los manuscritos medievales fue registrado de diversas formas, entre ellas Geyza, Geisa y Geicha, así como también Geythsa, Geisce, Geche, Gyesse.

Monarcas
Géza de Hungría (972 - 997). Gran Príncipe húngaro.
Geza I de Hungría (1074 - 1077). Rey de Hungría.
Geza II de Hungría (1141 - 1162). Rey de Hungría.

Otros personajes relevantes
 Geza, príncipe real húngaro del Siglo XII. Hijo del Rey Geza II de Hungría.
 Géza Gárdonyi, reconocido escritor y novelista húngaro del Siglo XIX.
 Géza Lakatos , general húngaro durante la Segunda Guerra Mundial, brevemente primer ministro.
Géza Maróczy,reconocido jugador de ajedrez húngaro del Siglo XX.
Géza Róheim, antropólogo y psicoanalista húngaro.
Géza Csáth, escritor, autor teatral, músico, crítico musical y psiquiatra húngaro. 
Géza Fejérváry, general húngaro que desempeñó el cargo de primer ministro de Hungría en la primera década del siglo XX.
 Géza von Cziffra , director de cine, guionista y escritor húngaro.

Nombres húngaros